Jacques Savey (1910 - 1942), résistant français  mort à la Bataille de Bir Hakeim ;
 Joëlle Savey, née en 1946, scénariste et dessinatrice française de bande dessinée.